Maria Kamińska (1897–1983) – działaczka komunistyczna
 Maria Kamińska (ur. 1906) – nauczycielka i posłanka na Sejm PRL III kadencji
 Maria Kamińska (1930–2011) – językoznawczyni, dziekan Wydziału Filologicznego UŁ
 Maria Ewa Kamińska (zm. 2018) – polska specjalistka w zakresie budownictwa, prof. dr hab. inż.